Arsac peut désigner :

Toponymes 
 Arsac, commune française située en Gironde ;
 Arsac-en-Velay, commune française située en Haute-Loire.

Patronymes 
 Jacques Arsac (1929-2014), universitaire français ;
 Sébastien Arsac (1973-), militant animaliste français.